Спортивний союз Марасена () — іспанський футбольний клуб з міста Марасени. Заснований 1945 року. Станом на сезон 2019-2020 грав у 9-й групі Терсера Дивізіону. Домашні матчі проводить на стадіоні Сьюдад Депортіва де Марасена, розрахованому на 2000 глядачів.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Профіль футбольної команди  

Футбольні клуби, засновані 1945
Футбольні клуби Іспанії